Animator vs. Animation (AVA) — серия веб-анимаций на YouTube и Newgrounds, созданная Аланом Бекером. Первая серия вышла на портале Newgrounds 3 июня 2006 года. Затем она была выпущена на видеохостинг YouTube 14 мая 2007 года. Затем получила развитие в сериал про сражения Аниматора со своим творением. 14 декабря 2015 года вышел спин-офф Animation vs. Minecraft (AVM), который получил развитие в серию короткометражных анимаций. Также выпускались спин-оффы про сражения анимаций с YouTube, Pokémon и League of Legends и Super Mario Bros. С тех пор, Алан Беккер, в некоторой степени, стал «королем Интернета».

История 
В 2006 году 17-летний художник Алан Бекер загрузил на Newgrounds (а в 2007 — и на YouTube) анимацию про вражду между аниматором и анимированным , которая мгновенно стала вирусной.

Эпизоды

Награды 
В 2007 году Animator vs Animation II получила награду «Выбор Народа» Webby Award.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный канал автора анимации
 Short film of the week: Animator vs Animation IV by Alan Becker

Веб-сериалы